Анти́пин (Анти́пина) — русская фамилия, образованная от имени Антип.

Антипин

А 
 Антипин, Алексей Александрович (1904—1976) — кораблестроитель, начальник КБ «Рубин», главный конструктор подводной лодки проекта 617.
 Антипин, Анатолий Сергеевич (род. 1939) — российский учёный, математик.
 Антипин, Андрей Александрович (род. 1984) — российский писатель.
 Антипин, Афанасий Никитич (1922—1980) — директор Института усовершенствования учителей, писатель.

В 
 Антипин, Вениамин Георгиевич (1906—1988) — советский учёный.
 
 Антипин, Владимир Юрьевич (род. 1970) — советский и казахстанский хоккеист.

Г 
 Антипин, Георгий Васильевич (1911—1993) — машинист паровозного депо Красноярск Красноярской железной дороги, Герой Социалистического Труда.

И 
 
 Антипин, Игорь Сергеевич (род. 1954) — химик, член-корреспондент РАН.
 Антипин, Илларион Михайлович — делегат Всероссийского Учредительного собрания, эсер.
 Антипин, Илья Петрович — Георгиевский кавалер; капитан 1-го ранга; № 6470; 5 декабря 1841.

М

Н 
 Антипин, Никита — московский иконописец из Напрудной слободы; в 1668 году работал стенопись в Савином монастыре.

П

Ф 
 Антипин, Фёдор Васильевич (1868—1919) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Антипин, Филипп Лукьянович (1900—1944) — Герой Советского Союза.

Ю 
 Антипин, Юрий Викторович (род. 1939) — советский и российский инженер, доктор наук, профессор УГНТУ.

Я 
 Антипин, Яков Исакович (в монашестве Иосиф; 1854—1927) — епископ Древлеправославной Церкви Христовой, епископ Иркутский и всея Восточныя Сибири.



См. также 
 Антипины
 Антипино
 Антипинка

Примечания